Football Club Pjunik Jerevan () je arménský fotbalový klub sídlící v Jerevanu. Klub byl založen roku 1992 jako Homenetmen Jerevan. Současný název má od sezóny 1995/96. V roce 1999 byl vyloučen z nejvyšší soutěže, v lize byl následně nahrazen klubem FC Kilikia Jerevan. Zpět do nejvyšší soutěže se dostal po sloučení s klubem FC Armenicum Jerevan.

Své domácí zápasy odehrává na Stadionu republiky Vazgena Sargsjana s kapacitou 14 968 diváků.

Historické názvy 

 1992 – Homenetmen Jerevan
 1995 – FC Pjunik Jerevan (Football Club Pjunik Jerevan)
 1999 – zánik
 2001 – obnovena činnost pod názvem FC Pjunik Jerevan (Football Club Pjunik Jerevan)

Získané trofeje 

 Bardsragujn chumb ( 15x )
 1992, 1995/96, 1996/97, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014/15, 2021/22
 Arménský pohár ( 8x )
 1996, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Arménský Superpohár ( 9x )
 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- align=center style="background:#800000; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=12| Arménie (1992 – )
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|-
!Sezóny
!Liga
!Úroveň
!width="33"|Z
!width="33"|V
!width="33"|R
!width="33"|P
!width="33"|VG
!width="33"|OG
!width="33"|+/-
!width="33"|B
!Pozice
|-
| 1992
| Bardsragujn chumb
| 1 || 22 || 17 || 3 || 2 || 75 || 31 || +44 || 37 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 1993
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 21 || 3 || 4 || 80 || 29 || +51 || 45 
|align=center| 4.
|-
| 1994
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 23 || 1 || 4 || 113 || 24 || +89 || 47 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 1995/96
| Bardsragujn chumb
| 1 || 22 || 19 || 3 || 0 || 71 || 14 || +57 || 60 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 1996/97
| Bardsragujn chumb
| 1 || 22 || 19 || 2 || 1 || 67 || 9 || +58 || 59 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 1997
| Bardsragujn chumb
| 1 || 18 || 11 || 2 || 5 || 42 || 16 || +26 || 35 
|align=center| 4.
|-
| 1998
| Bardsragujn chumb
| 1 || 26 || 6 || 3 || 17 || 27 || 68 || -41 || 21 
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 6.
|-
|colspan=12|Klub byl v letech 1999 – 2000 neaktivní.
|-
| 2001
| Bardsragujn chumb
| 1 || 22 || 17 || 2 || 3 || 77 || 23 || +54 || 53 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2002
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 19 || 2 || 5 || 85 || 14 || +71 || 59 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2003
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 23 || 5 || 0 || 87 || 11 || +76 || 74 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2004
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 22 || 5 || 1 || 89 || 25 || +64 || 71 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2005
| Bardsragujn chumb
| 1 || 20 || 11 || 6 || 3 || 35 || 15 || +20 || 39 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2006
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 23 || 4 || 1 || 86 || 23 || +63 || 73 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2007
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 18 || 3 || 7 || 58 || 22 || +36 || 57 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2008
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 18 || 5 || 5 || 40 || 18 || +22 || 59 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2009
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 20 || 5 || 3 || 64 || 13 || +51 || 65 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2010
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 20 || 5 || 3 || 73 || 22 || +51 || 65 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2011
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 12 || 10 || 6 || 33 || 28 || +5 || 46 
|align=center bgcolor=silver| 2.
|-
| 2012/13
| Bardsragujn chumb
| 1 || 42 || 19 || 6 || 17 || 67 || 51 || +16 || 63 
|align=center| 4.
|-
| 2013/14
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 8 || 8 || 12 || 41 || 39 || +2 || 32 
|align=center| 6.
|-
| 2014/15
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 19 || 4 || 5 || 58 || 26 || +32 || 61 
|align=center bgcolor=gold| 1.
|-
| 2015/16
| Bardsragujn chumb
| 1 || 28 || 13 || 9 || 6 || 44 || 21 || +23 || 48 
|align=center bgcolor=#A67D3D| 3.
|-
| 2016/17
| Bardsragujn chumb
| 1 || 30 || 12 || 9 || 9 || 35 || 27 || +8 || 45 
|align=center| 4.
|}

 Účast v evropských pohárech 

 Pjunik-2 Pjunik-2 je rezervní tým Pjuniku, hrající v sezóně 2015/16 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2004, 2005, 2006 a 2007, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

 Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup

 Pjunik-3 Pjunik-3''' byl druhý rezervní tým Pjuniku, naposled hrající v sezóně 2011 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2002, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

    

Arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992
Sport v Jerevanu